Альюм Букар (англ./; 3 января 1972, Яунде, Камерун) — камерунский футболист, вратарь. Выступал за сборную Камеруна. Он принял турецкое гражданство и изменил имя на Али Уянык ().

Биография

Клубная карьера 
Первым профессиональным клубом был камерунский «Канон Яунде». В 1995 году перешёл в турецкий клуб «Самсунспор», в котором отыграл семь сезонов и провёл 164 матча. С 2002 года играл в разных турецких клубах, в том числе и в «Самсунспоре». Сейчас выступает за клуб «Истанбулспор».

Карьера в сборной 
Участвовал в финальных турнирах чемпионат мира 1998 и 2002 года. На мундиале во Франции Букар не сыграл не одного матча. Играл на Кубке Африки в 2000 году, также на Кубке конфедераций 2001.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте news.bbc.co.uk

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Канон Яунде»
Игроки ФК «Самсунспор»
Игроки ФК «Истанбулспор»
Игроки ФК «Коньяспор»
Игроки ФК «Алтай» Измир